Badličan (mađarski: Zalabárdos) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Gornji Mihaljevec, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 95 stanovnika, a prema popisu iz 2001. godine, naselje je imalo 30 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji